Euba ist der Familienname folgender Personen: 
 Akin Euba (1935–2020), nigerianischer Komponist
 Femi Euba (* 1942), nigerianischer Autor
 Jon Mikel Euba (* 1967), baskischer Künstler
 Matthias Euba (* 1967), österreichischer Fernsehmoderator und Synchronsprecher
 Wolf Euba (1934–2013), deutscher Rezitator, Schauspieler, Regisseur und Autor von Radio-Features

Orte:
 Chemnitz-Euba, Stadtteil von Chemnitz, Deutschland
 Euba, Ortsteil von Amorebieta-Etxano, Spanien

Die Abkürzung EUBA steht für:
 Wirtschaftsuniversität Bratislava

EUBA